Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Rogers Cup tenisztorna férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő Novak Đoković 2012-ben is megnyerte a versenyt, a döntőben a francia Richard Gasquet-t győzte le 6–3, 6–2-re.

Kiemeltek
Mindegyik kiemelt a második körben kezdte meg a szereplést.

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Selejtező

Kiemeltek

Főtáblára jutottak

Szerencsés vesztes
 ''' Matthew Ebden

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Ötödik selejtezőág

Hatodik selejtezőág

Jegyzetek

Források 
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

F1